Алексе́й Миха́йлович Ко́лесов (, Ковров, Владимирская губерния — , Москва) — русский живописец и иконописец, портретист и жанрист. Выпускник Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Член Московского общества любителей художеств. Заведующий Училищем иконописания и ремёсел Московского Епархиального ведомства.

Биография 
Алексей Михайлович Колесов родился 8 (20) марта 1834 г. в г. Коврове Владимирской губернии, в купеческой семье. Учился в Ковровском уездном училище и больше всего любил рисование, в котором достаточно быстро добился больших успехов. В 17 лет против воли родителей, пешком и безо всяких средств он отправился учиться живописи в Москву, где в 1852 году был принят в Художественные классы (впоследствии — Училище живописи и ваяния). В процессе учёбы работы Колесова неоднократно представлялись на выставки и лотереи. В 1856 году Императорской академией художеств ему было присвоено звание свободного художника.

В 1863 г. Алексей Колесов женился на Екатерине Мягковой, дочери живописца и иконописца Тимофея Егоровича Мягкова. Колесов и Мягков выполнили некоторые совместные работы, такие, как роспись стен в храме Троицы Живоначальной в Троицкой слободе у Троицкого подворья в Москве.

В 1876 г. за портреты, среди которых были портреты С. М. Соловьева, Н. П. Гилярова-Платонова, писателя Н. А. Чаева и др. Колесов получил от Академии художеств звание классного художника третьей степени. В те годы он близко сошёлся с А. К. Саврасовым, который какое-то время даже жил у Колесова в доме на Выползовом переулке в Москве.
В 80-х годах Алексей Михайлович занялся иконной живописью и работал преподавателем в Училище иконописания и ремесел Московского епархиального ведомства, располагавшемся на Большой Ордынке. Алексей Михайлович Колесов скончался в Москве 25 января (7 февраля н.с.) 1902 г. и был похоронен на Лазаревском кладбище.

Творчество 
Сохранившиеся работы:

1. Крестьянка, подающая солдату пить. 1859 (Государственная Третьяковская галерея, Москва);

2. Портрет Зарянко С.К. (Государственная Третьяковская галерея, Москва); уменьшенная копия — в Русском музее в Санкт-Петербурге.

3. Портрет Аммосова С. Н. 1874 (Государственная Третьяковская галерея, Москва);

4. Мальчик с тамбурином (портрет сына Володи), предположительно 1871 (передано семьей в дар в Третьяковскую галерею в 2007 г.);

5. Голова Иоанна Крестителя на блюде (передано семьей в дар в Третьяковскую галерею в 2007 г.);

6. Портрет А. К. Саврасова (Азербайджанский государственный музей искусств, Баку);

7. Упряжка. 1880 (продан с аукциона Van ham Kunstauktionen в 2006 г., в настоящее время выставлен на продажу антикварным салоном в Москве);

8. Портрет Гилярова-Платонова. 1875 (Симферопольский художественный музей);

9. Портрет И. М. Машкова. 1886 (семейный архив потомков И. М. Машкова);

10. Портрет графа В. П. Орлова-Давыдова. 1864 (Государственный исторический музей);

11. Портрет сына Павлика. Начало 1870-х. (находится в семье потомков П. А. Колесова);

12. Портрет мальчика. 1850-е. (Вятский художественный музей им. В.М. и А. М. Васнецовых);

13. Портрет старика. 1856 (частная коллекция);

14. Портрет девушки. 1885 (Национальный музей Варшавы);

15. Портрет И. И. Шишкина. 1897 (Коми-Пермяцкий окружной краеведческий музей им. П. И. Субботина-Пермяка);

16. Портрет актрисы Надежды Медведевой. 1875 (Театральный музей им. А. А. Бахрушина);

17. Портрет Т. Е. Мягкова. 1875 (Государственный исторический музей);

18. Портрет купца 1-ой гильдии П. В. Сергеева. Около 1873.(Пензенская картинная галерея им. К. А. Савицкого);

19. Портрет девушки. До 1855 (частная коллекция).

Работы, местонахождение которых неизвестно:

1. Портрет С. М. Соловьева

2. Портрет писателя Юрьева С. А.

3. Портрет писателя Чаева Н. А.

4. Кормилица, гадающая в карты (1856)

5. Девочка с разбитой вазой (1857)

6. Неаполитанец

Галерея работ

Литература 
Очерк жизни и творчества
 
Собрания произведений
 
 
Словари и энциклопедии
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 20 марта
Родившиеся в 1834 году
Родившиеся в Коврове
Умершие 7 февраля
Умершие в 1902 году
Художники-портретисты России
Художники России XIX века
Выпускники Московского училища живописи, ваяния и зодчества
Умершие в Москве
Иконописцы России